Gerard Meijer (Feyenoord), Nederlands verzorger en clubicoon van Feyenoord
Gerard Meijer (hoogleraar), Nederlands hoogleraar in de natuurkunde